Fernverkehrsstraße bezeichnet:
 allgemein eine Fernstraße
 eine Straßenkategorie im Straßennetz der DDR Kennbuchstabe „F“, siehe Straßen in der DDR 
 eine Straßenkategorie im Straßennetz des Deutschen Reiches Kennbuchstabe „FVS“, siehe Reichsstraße (Deutsches Reich)